Покша — название рек в России:

 Покша — река в Костромской, Ивановской и Нижегородской областях, приток Волги. 
 Покша — река в Вологодской области и Архангельской областях, приток Стрельны.

См. также 
 Малая Покша — река в Костромской, Ивановской и Нижегородской областях.